Ca' Matte ima više značenja:
 Ca' Matte, Ferrara
 Ca' Matte, Padova